«Генеалогия королей Португалии» () — незавершенная иллюминированная рукопись, посвященная происхождению и родственным связям португальских монархов. Выдающийся образец искусства миниатюры.

Ныне хранится в Британской библиотеке (Лондон).

История 
Книга была создана в 1530—1534 годах по заказу португальского инфанта (принца) Фернанду, герцога Гуарды (1507—1534). По замыслу заказчика она должна была охватывать генеалогию правящей династии вплоть до короля Мануэла I, отца Фернанду. Непосредственно вопросами её создания занимался португальский дипломат Дамьяо де Гоиш (1501—1573), потративший на эти цели значительную сумму денег.

В Великобританию «Генеалогия» попала 1842 году, когда Ньютон Скотт приобрел листы с 1 по 11 в Лиссабоне и перепродал их Британскому музею. Листы 5* и 9* были куплены у барона Ортеги в Мадриде в 1868 году.

Описание 

От манускрипта сохранились 13 пергаментных листов (фолио) с цветными миниатюрами, размером 580 x 430 мм. Подписи под ними выполнены на португальском языке. Авторы миниатюр — фламандские художники Антониу де Оланда (осел и жил в Португалии; листы 1, 3, 6, 7, 8, 9, 9*, 11) и Симон Бенинг (листы 2, 4, 5, 5*, 10).

Некоторые листы остались незавершенными — в частности, не были раскрашены гербы. Сведения о родословных представлены в виде генеалогических древ с портретами и гербами изображённых. Кроме Португалии представлены члены королевских домов Арагона, Астурии, Кастилии, Леона, Наварры, Австрии, Бургундии, Венгрии и Англии. Миниатюры на полях изображают важные события из португальской истории — битвы, коронации, чудеса и т. д.

Галерея

Короли Португалии

Исторические события

Комментарии

Примечания

Литература 

 D. de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel (Lisbon, 1619; repr. Coimbra, 1953), pt. II, chap.xix, p. 65.
 F. F. de la Figanière, Catologo dos manuscriptos portuguezez existentes no Museu brittanico (Lisbon, 1853), pp. 268-76.
 Ludwig Kaemmerer and Hugo Gerard Ströhl, Ahnenreihen aus dem Stammbaum des portugiesischen Königshauses: Miniaturenfolge in der Bibliothek des British Museum, 2 vols (Stuttgart, 1903).
 Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler , ed. by Ulriche Thieme and Felix Becker 37 vols (Leipzig, 1907-50), I, p. 596.
 Paul Durrieu, 'L’Enlumineur flamand Simon Bening' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances (1910), 162-69 (pp. 166-67).
 Joseph Destrée, Les Heures de Notre-Dame, dites de Hennessy: Étude sur un manuscrit de la Bibliothèque royale de Belgique (Brussels, 1923), pp. 23-28.
 Friedrick Winkler, Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts: Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening / Mit 91 Lichtdrucktafeln (Leipzig, 1925), pp. 139-40, 176, pls 80, 81.
 Paul Durrieu, La Miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne (1415-1530), 2nd edn (Paris, 1927), pp. 43, 90, pl. xci.
 Reynald dos Santos, 'Les Principaux Manuscripts à peintures conservés en Portugal', Bulletin de la Société française de Reproductions de Manuscrits à Pientures , 14 (1930), 23, 25-26, 30, 32.
 P. Wescher, 'Sanders and Simon Bening and Gerard Horenbout', Art Quarterly , 9 (1946), 191-211 (p. 209).
 Reynald dos Santos, 'Un Exemplaire de Vasari annoté par Francisco de Olanda', Studi Vasariani atti del Convegno internazionale per il IV Centenario della prime edizione delle 'Vite' del Vasari (Florence, 1950), pp. 91-92.
 Flemish Art 1300-1700, Winter Exhibition 1953-4 (London: Royal Academy of Arts ,1953-54), no. 626 [exhibition catalogue].
 Antonio de Aguiar, 'Acerca de António de Holanda, um dos autores da Genealogia de D. Manuel Pereira, 3º Conde da Feria', Arquivo do Distrito de Averio , 25 (1959), pp. 119-20, 127, 129, 142, 144.
 Antonio de Aguiar, A Genealogia illuminada do Infante Dom Fernando por Antonio de Holanda e Simão Bening: estudo histórico e crítico (Lisbon, 1962).
 Robert C. Smith, The Art of Portugal 1500-1800 (London: Weidenfeld & Nicolson, 1968), p. 200.
 Sandor Baumgarten, 'Saint Etienne et sa "Descendance" vus par Simon Bening', Acta Historiae Artium, 18 (1972), 137-41.
 Sandor Baumgarten, 'Présence de la Hongrie', Acta Historiae Artium, 21 (1975), 83-85.
 Alfons Biermann, 'Die Miniaturenhandschriften des Kardinals Albrecht von Brandenburg (1514-1545)', Aachener Kunstblätter des Museumsvereins, 46 (1975), 40, 42, 269-70.
 Jose Segurado, Francisco d’Ollanda (Lisbon, 1975), p. 157.
 M. Kupfer-Tarasulo, 'Innovation and Copy in the Stein Quadriptych of Simon Bening', Zeitschrift für Kunstgeschichte , 42 (1979), pp. 274-75 n.5, 298 n. 73.
 Renaissance Painting in Manuscripts: Treasures from the British Library , ed. by Thomas Kren (New York: Hudson Hill Press, 1983), no. 9, pl. XII.
 Martim de Albuquerque and Joao Paulo de Abreu e Lima, Antonio de Holanda e Simao Bening: A Genealogia do Infante dom Fernando de Portugal: Fac-simile do MS. da British Library, Add. 12531 (Porto: 1984).
 Circa 1492: Art in the Age of Exploration , ed. by Jay A. Levenson (Washington: National Gallery of Art, 1991), no. 27 [exhibition catalogue].
 Jonathan J. G. Alexander, Medieval Illuminators and their Methods of Work (New Haven: Yale University Press, 1992), p. 34.
 Maurits Smeyers and Jan van der Stock, Flemish Illuminated Manuscripts,1475-1550 (Ghent: Ludion, 1996), p. 39.
 Maurits Smeyers, Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century (Leuven: Brepols, 1999), p. 480, pl. 96.
 Thomas Kren and Scot McKendrick, Illuminating the Renaissance: the Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe (Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2003), no. 147 [exhibition catalogue].
 Scot McKendrick, Flemish Illuminated Manuscripts 1400-1550 (London: British Library, 2003), pls 134-36.
 Sacred: Judaism, Christianity, and Islam and their Sacred Texts (London: British Library, 2007), p. 211 [exhibition catalogue].
 Margaret Scott, Medieval Dress & Fashion (London: British Library, 2007), pl. 116.
 Juana Hidalgo Ogáyar, 'Los Manuscritos iluminados y la corte española del siglo XVI: el miniaturista Manuel Denis', in Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX , ed. by Miguel Cabañas Bravo, Amelia López-Yarto Elizalde, and Wifredo Rincón Garcia (Madrid: CSIC, Consejo Superior de Investigationes Científicas, 2008), pp. 193-202 (p. 194).
 Joni M. Hand, Female Book Owners in the Valois courts, 1350-1550: Devotional Manuscripts as Vehicles for Self-Definition (doctoral dissertation, City University of New York, 2010, published by ProQuest), p. 82.
 Javier Docampo Capilla, Genealogia de las Reales Casas de Europa (Spain: Patrimonio Ediciones, 2017).

Ссылки 
 Общее описание  на сайте Британской библиотеки
 Сканы листов 1, 2, 3, 4 на сайте Британской библиотеки
 Сканы листов 5, 5*, 6, 7 на сайте Британской библиотеки
 Сканы листов 8, 9, 9*, 10, 11 на сайте Британской библиотеки

См. также 
 Родословное древо Бабенбергов

Иллюминированные рукописи XVI века
Иллюминированные рукописи Португалии
Короли Португалии
История Португалии
Генеалогия знати
Гербовники
Книги в Британской Библиотеке